«Flaming Moe» () — одиннадцатый эпизод двадцать второго сезона мультсериала «Симпсоны», премьера которого состоялась 16 января 2011 года.

Ссылки на культурные явления 

 Подписывая свою «Последнюю волю и завещание», мистер Бёрнс произносит своё полное настоящее имя: Чарльз Монтгомери Плантагенет Шикльгрубер Бёрнс ().
 Когда Смитерс понуро бредёт по улице, можно заметить Барта и Милхауса, рисующих граффити на рекламном плакате iPod: они меняют слоган Think different (думай по-разному) на Stink different (воняй по-разному). К тому же у логотипа Apple яблоко надкусано с двух сторон.
 Гей-бар называется «The League of Extra-Horny Gentlemen», что является пародией на название фильма «Лига выдающихся джентльменов» (The League of Extraordinary Gentlemen).
 Одному из посетителей «The League…» охранник на входе говорит, что у того «подбородок от Бена Аффлека, и всё остальное от Мэтта Деймона».
 Один из клиентов Мо приглашает его «сходить на мюзикл „Бриолин“».
 Мо вешает на стену картину, автором которой называет Том оф Шелбивилль — это пародия на псевдоним художника Том оф Финланд.
 Баллотирование Мо является пародией на фильм «Харви Милк».
 Мо заявляет, что «читает „Hustler“, только чтобы поглазеть на Ларри Флинта».
 Чихуахуа Мо зовут Neil Patric Hairless (Нил Патрик Безволосый), что созвучно с именем актёра Нила Патрика Харриса.

Ссылки 
 Flaming Moe на TV.com

Примечания 

Эпизоды сериалов на ЛГБТ-тематику